Amerikai Egyesült Államok
 Burnett (Illinois)
 Burnett (Indiana)
 Burnett (Massachusetts)
 Burnett (Washington)
 Burnett (népszámlálási lakóövezet, Wisconsin)
 Burnett (város, Wisconsin)
 Burnett megye (Wisconsin)

 Egyesült Királyság
 Burnett (Somerset)